Atlanta désigne :

Toponyme

Atlanta, ville de Géorgie
 Atlanta, ville de l'Illinois
 Atlanta, ville de l'Indiana
 Atlanta, ville du Kansas
 Atlanta, ville de Louisiane
 Atlanta, ville du Michigan
 Atlanta, une ville du Missouri
 Atlanta, ville du Texas
 Gare d'Atlanta, une ancienne gare ferroviaire située dans le village de Cohocton, au Comté de Steuben, de l’État de New York

Autre 
 
 Atlanta, une série télévisée, diffusée depuis  sur la chaîne américaine FX
 Atlanta, un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Atlantidae.